Magregöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Magregöl (Järeda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (5,68 ha)
Magregöl (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Magregöl (Älghults socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn